

Топоніми

Айра — місто, штат Нью-Йорк
 Айра — місто, штат Вермонт

Айра (Айра) — колишнє містечко
 Айра (Каґошіма) — місто
 Повіт Айра
 Рівнина Айра

Персоналії 
 Хуан Айра — кубинський футболіст